La regione di Batha è una regione del Ciad. Il capoluogo è Ati.

Suddivisione amministrativa 
La regione è divisa in 3 dipartimenti:

Note